Der absolute Fluggeschwindigkeitsrekord ist die höchste Fluggeschwindigkeit, die durch ein Flugzeug ohne bestimmte Klasse erreicht wird. Die Regeln aller offiziellen Fluggeschwindigkeitsrekorde werden von der Fédération Aéronautique Internationale (FAI) festgelegt.

Der von der FAI anerkannte absolute Fluggeschwindigkeitsweltrekord ist an eine genau definierte 16,25 km lange Strecke gebunden, die in 12.000 m Höhe in beiden Richtungen durchflogen werden muss. Über andere Distanzen erzielte Geschwindigkeitsrekorde (andere Klassen) werden in der Regel als internationale Rekorde bezeichnet.

Klassen 
Nicht absolute Geschwindigkeitsrekorde sind in mehrere Klassen und Unterklassen unterteilt. Es gibt drei Klassen von Flugzeugen: Landflugzeuge, Wasserflugzeuge und Amphibienflugzeuge. Innerhalb dieser Klassen gibt es noch Aufteilungen für verschiedene Gewichtsklassen sowie weitere Unterteilungen für Kolbenmotor-, Strahl-, Turboprop- und Raketenflugzeuge. Gemessen wird entweder eine bestimmte Strecke, ein Rundkurs unterschiedlicher Länge und Zuladung oder auch zwischen bestimmten Städten wie beispielsweise New York und London.

Historische Reihenfolge der absoluten Fluggeschwindigkeitsrekorde

Literatur 
 Maurice Allward: Modern Combat Aircraft 4: F-86 Sabre. Ian Allan, London 1978, ISBN 0-7110-0860-4.
 C. F. Andrews, E. B. Morgan: Supermarine Aircraft since 1914. Putnam, London 1987, ISBN 0-85177-800-3.
 R. A. Belyakov, J. Marmain: MiG: Fifty Years of Secret Aircraft Design. Airlife, Shrewsbury, UK 1994, ISBN 1-85310-488-4.
 Peter M. Bowers: Curtiss Aircraft 1907–1947. Putnam, London 1979, ISBN 0-370-10029-8.
 H.J. Cooper: The World's Speed Record. In: Flight. 25. Mai 1951, S. 617–619.
 Eighteen Years of World's Records. In: Flight. 7. Februar 1924, S. 73–75.
 René J. Francillon: McDonnell Douglas Aircraft since 1920. Putnam, London 1979, ISBN 0-370-00050-1.
 Derek N. James: Gloster Aircraft since 1917. Putnam, London 1971, ISBN 0-370-00084-6.
 Francis K. Mason: The British Fighter since 1912. Naval Institute Press, Annapolis Maryland, USA 1992, ISBN 1-55750-082-7.
 H. A. Taylor: Fairey Aircraft since 1915. Putnam, London 1974, ISBN 0-370-00065-X.
 John W. R. Taylor: Jane's All The World's Aircraft 1965–1966. Sampson Low, London Marston & Company, London 1965.
 John W. R. Taylor: Jane's All The World's Aircraft 1976–1977. Jane's Yearbooks, London 1976, ISBN 0-354-00538-3.
 John W. R. Taylor: Jane's All The World's Aircraft 1988–1989. Jane's Defence Data, Coulsdon, UK 1988, ISBN 0-7106-0867-5.

Einzelnachweise 

Fluggeschwindigkeitsrekorde
Fluggeschwindigkeitsrekorde
Fluggeschwindigkeitsrekorde